La Closerie des genêts est le titre d'un drame en 5 actes en prose de Frédéric Soulié de 1846, qui a inspiré les œuvres suivantes :

 La Closerie des genêts est un film muet français réalisé par Adrien Caillard, sorti en 1913 ;
 La Closerie des genêts est un film muet français réalisé par André Liabel, sorti en 1925 ;
 Edmond Lepelletier en adapta un roman publié en 1895.